

Entertainment 
 Moana (film uit 1926), een documentaire
 Moana, de Engelse titel van de Disneyfilm Vaiana
 Moana (soundtrack), de soundtrack van de gelijknamige film
 Moana (miniserie), een miniserie uit 2009, gebaseerd op het leven van Moana Pozzi

Mensen 
 Huis Moana, Hawaïaanse edelen
 Moana (zanger) (geboren 1961), de zanger van de Nieuw-Zeelandse band "Moana and the Moahunters"
 Moana Pozzi (1961–1994), een Italiaans pornografische actrice

Plaatsen 
 Moana (Zuid-Australië), een voorstad van Adelaide
 Moana (Nieuw-Zeeland), een plaats aan de westkust van Nieuw-Zeeland
 Moana (Nelson), een voorstad van Nelson, Nieuw-Zeeland
 Moaña, een gemeente in Spanje
 Marae Moana, een oceaanreservaat